Robert W. Floyd, een Amerikaans informaticus
 Robert Floyd (acteur), een Amerikaans acteur